'IWF est un sigle qui peut désigner :
 IFW (où IFW signifie Iliad Free Wimax), un opérateur WiMAX français ;
 Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung'' (en français, Institut de recherche Leibniz sur l'état solide et les matériaux de Dresde), un institut de recherche non-universitaire allemand, membre de la Leibniz-Gemeinschaft.